Јелах може да се односи на:

 Јелах (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Јелах (Тешањ), насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ
 Јелах-Поље, насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ